Anatomia di un omicidio (Anatomy of a Murder) – romanzo di Robert Traver del 1958
 Anatomia di un omicidio (Anatomy of a Murder) – film del 1959 diretto da Otto Preminger
 Anatomy of a Murder – album di Duke Ellington, colonna sonora del film Anatomia di un omicidio